Stati Uniti d'America
 Watauga – città della Contea di Carter, Tennessee
 Watauga – città della Contea di Tarrant, Texas